Glin est un homonyme pouvant désigner:

Toponyme

Glin, village du comté de Limerick

Personnage fictif
Glin, antagoniste de Lanfeust Odyssey

Voir aussi